Osterby ist der Name folgender Orte:

 Gemeinde Osterby bei Eckernförde, siehe Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Schleswig-Holstein
 Gemeinde Osterby bei Flensburg, siehe Osterby (Kreis Schleswig-Flensburg) in Schleswig-Holstein
 Osterby, Dorf in der Sønderborg Kommune auf der Halbinsel Kegnæs, Nordschleswig, Dänemark